Малый Самовец — название населённых пунктов в России:
 Малый Самовец — посёлок в Верхнехавском районе Воронежской области.
 Малый Самовец — село в Петровском районе Тамбовской области.